Limau Mungkur (Sinembah Tanjung Muda Hilir), een plaats in Indonesië
Limau Mungkur (Binjai Barat), een plaats in Indonesië
Limau Mungkur (Pematang Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing